«Loin d’ici» (; ) — сингл австрийской певицы Зои, представленный ею на конкурсе «Евровидение-2016» в Стокгольме.

Евровидение 2016 

11 января 2016 года Зои стала одной из девяти потенциальных участников в конкурсе «Евровидение 2016». В финале отборочного тура она заняла четвёртое место и прошла с суперфинал, где её песня была объявлена лучшей по результатам телеголосования. Сингл Зои был выпущен 5 февраля 2016 года. Зои представляла свою страну с данной песней в первом полуфинале конкурса «Евровидение 2016» на арене Эрикссон-Глоб в Стокгольме. По итогам полуфинала Зои достигла 7 места и прошла в финал. В финале её песня оказалась удостоена 13-го места, набрав 151 очко.

Композиция

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип песни на сайте «YouTube»
 Текст и перевод песни на русский язык

Песни на французском языке
Песни Австрии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»